Hässjegrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hässjegrund, del av Villskär, Vörå, Österbotten, 
 Hässjegrund (i Rudskärsfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Hässjegrund (vid Köklot, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar